Абелья () — испанская фамилия. Известные носители:

 Абелья, Дамия (род. 1982) — испанский футболист, игрок футбольного клуба «Мидлсбро».
 Абелья, Жозеп (род. 1978) — андоррский футболист, полузащитник.
 Абелья, Хосе (род. 1994) — мексиканский футболист, защитник клуба «Сантос Лагуна».